Борджа () — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія,  провінція Катандзаро.
 Борджіа, Борджа, Борха (, ) — родина аристократів іспанського походження.

Див. також 
 Борджіа (значення)